Шо́шино — село в Минусинском районе Красноярского края. Административный центр Шошинского сельсовета.

География 
Шошино расположено на левом берегу реки Туба вблизи границы Минусинского и Курагинского районов.

Расположенное в непосредственной близости село Кочергино административно относится к Курагинскому району.

История 
Основано в 1753 году как деревня Шошина.

Население

Транспорт 
Село находится на автомобильной дороге Минусинск — Курагино в 56 км от районного центра.

В селе Шошино начинается 7-километровая асфальтированная дорога в посёлок Жерлык, относящийся к Шошинскому сельскому поселению.

Инфраструктура 
В селе есть детский сад, а также средняя школа, в которой имеется краеведческий музей.

Люди, связанные с селом 
В Шошино родилась Глафира Окулова, участница революционного движения в царской России. В селе жил Герой Советского Союза Михаил Хвастанцев.

Примечания

Ссылки 
 Шошинский сельсовет
 Наталия Демьянчук. Не слышны в Шошино даже шорохи // Красноярский рабочий, 22 февраля 2007.
 Шошинская средняя общеобразовательная школа № 13

Населённые пункты Минусинского района